William Masters ist der Name folgender Personen:

* William A. Masters, US-amerikanischer Agrarökonom
 William Howell Masters (1915–2001), US-amerikanischer Gynäkologe; siehe Masters und Johnson